Maroni kan syfta på:

Geografi

Cypern 

 Maróni (ort), Eparchía Lárnakas,

Franska Guyana 

 Saint-Laurent-du-Maroni, 

Robotskapade Cypernförgreningar